Tantalus Creek peut faire référence à plusieurs rivières:

au Canada 

 Tantalus Creek (Canada), une rivière en Colombie Britannique,

aux États-Unis 

 Tantalus Creek (Utah), une rivière dans le Comté de Garfield, dans l'Utah 
 Tantalus Creek (Wyoming), une rivière dans le Comté de Park, dans le Wyoming 

Homonymie en géographie